Анюйск () е село в Билибински район, Чукотски автономен окръг, Русия. Разположено е в северозападния край на района, на брега на река Малък Анюй, на около 200 km от Билибино. Към 2016 г. има население от 424 души.

История 
Селището е основано през 1930 г. През 1960-те години е създаден совхоз за еленовъдство. В следващите години селото претърпява бърз темп на развитие.

Население 

По-голямата част от населението е представена от евени.

Климат 
Климатът в Анюйск е субполярен. Средната годишна температура е -12.3 °C, а средното количество годишни валежи е около 161 mm.

Икономика 
Основните отрасли в селото са еленовъдството и риболовът. Анюйск разполага с училище, болница, библиотека и малък хотел.

Транспорт 
До Анюйск не стигат целогодишни пътища. Има зимен път до Билибино и до селището Черски в Якутия. През лятото има речна връзка по Малък Анюй и Колима до Черски.

Източници 

Села в Чукотски автономен окръг